Maria Józefa Luiza Filipa Elżbieta Pia Andżelika Małgorzata Wettyn (ur. 31 maja 1867 w Dreźnie, zm. 28 maja 1944 w Zamku Wildenwart w Chiemgau) – księżniczka Saksonii, arcyksiężnia Austrii.

Życiorys 
Maria Józefa urodziła się jako córka Jerzego I Wettyna, króla Saksonii i infantki Marii Anny Portugalskiej (1843–1884). Jej dziadkami ze strony matki byli królowa portugalska Maria II i król Ferdynand II Koburg.

Była młodszą siostrą ostatniego króla Saksonii Fryderyka Augusta III Wettyna. Jej kuzynami ze strony matki byli: Karol I, Alfons, książę Porto, Wilhelm, książę Hohenzollern i król Rumunii – Ferdynand I.

W wieku 19 lat wyszła za mąż. Jej ślub odbył się 2 października 1886 roku. Jej mężem został arcyksiążę Otto. „Der Schöne” (piękny), jak nazywano męża Marii Józefy, był młodszym bratem arcyksięcia Ferdynanda, który zginął w Sarejewie. Był synem arcyksięcia Karola Ludwika i arcyksiężnej Marii Annunziaty. Otto zdradzał żonę. Z związku z Marie Schleinzer miał dwóch synów.

Maria Józefa była osobą bardzo bogobojną. Gdy rozpoczęła się I wojna światowa opiekowała się rannymi żołnierzami w wiedeńskim Augarten. W 1919 opuściła Austrię ze swym synem cesarzem Karolem oraz jego żoną cesarzową Zytą. Odtąd Maria Józefa pozostała na wygnaniu. Zmarła w zamku Wildenwart, Górna Bawaria. Pochowano ją w Wiedniu, w krypcie cesarskiej obok jej męża.

Odznaczenia 
Do 1917
 Krzyż Wielki Orderu Elżbiety (Austro-Węgry)
 Order Krzyża Gwiaździstego (Austro-Węgry)
 Krzyż Jubileuszowy Wojskowy (Austro-Węgry)
 Odznaka Honorowa Czerwonego Krzyża – Gwiazda Zasługi z Dekoracją Wojenną (Austro-Węgry)
 Krzyż Wielki Orderu Maltańskiego z wyróżnieniem za Jerozolimę (SMOM)
 Order Słońca z Brylantami (Persja)
 Krzyż Wielki Orderu Sidonii (Saksonia)
 Krzyż Damski Orderu Zasługi Cywilnej I Klasy z Brylantami (Bułgaria)
 Order Świętej Elżbiety (Portugalia)
 Order Królowej Marii Luizy (Hiszpania)
 Order Świętej Elżbiety (Bawaria)
 Krzyż Zasługi za Ochotnicze Pielęgnowanie Chorych (Bawaria)

Dzieci 
Z arcyksięciem Ottonem arcyksiężna miała dwóch synów:
 Karola I (1887–1922), cesarza Austrii;
 Maksymiliana (1895–1952), arcyksięcia Austrii.

Przodkowie

Przypisy 

Arcyksiężne Austrii
Damy maltańskie
Damy Orderu Elżbiety (Austria)
Damy Orderu Królowej Marii Luizy
Damy Orderu Krzyża Gwiaździstego
Damy Orderu Sidonii
Damy Orderu Słońca (Persja)
Damy Orderu Świętej Elżbiety
Damy Orderu Świętej Elżbiety (Bawaria)
Ludzie urodzeni w Dreźnie
Odznaczeni Krzyżem Jubileuszowym Wojskowym
Odznaczeni Odznaką Honorową Czerwonego Krzyża (Austria)
Odznaczeni Orderem Zasługi Cywilnej
Pochowani w kościele kapucynów w Wiedniu
Wettynowie
Urodzeni w 1867
Zmarli w 1944